Nikolaos Ioannidis (voetballer) (1994), Grieks-Duits voetballer
 Nikolaos Ioannidis (wielrenner) (1993), Grieks wielrenner